CCDC88A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 871 амінокислот, а молекулярна маса — 216 042.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біогенез та деградація війок, реплікація ДНК, нейрогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки